Мировая серия 1998 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1998 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Сан-Диего Падрес» со счётом 4-0.

Матчи 
1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 17 октября 1998 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 18 октября 1998 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 20 октября 1998 года
 Стадион: Qualcomm Stadium

Игра #4 
 Дата: 21 октября 1998 года
 Стадион: Qualcomm Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1998
 Финальная серия Национальной лиги 1998

Ссылки 
 Мировая серия 1998 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1998 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1998
Октябрь 1998 года
1998 год в Калифорнии
1998 год в Нью-Йорке
Спорт в США в 1998 году
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Сан-Диего